Mojžíš může být:

 Mojžíš – biblická izraelská postava

příjmení osob
 Ludmila Mojžíšová (1932–1992) – česká terapeutka a reahabilitátorka
 Pavel Mojžíš (* 1977) – český hokejista
 Stanislav Mojžíš viz Stanislav Lom 
 Tomáš Mojžíš (* 1982) – český hokejista
 Vítězslav Mojžíš (* 1965) – český fotbalista
 Vladimír Mojžíš (1944–2016) – slovenský fotbalista
 Vojtěch Mojžíš (* 1949) – český hudební skladatel

jiný význam
 Operace Mojžíš

Rozcestníky - příjmení